Ландон има више значења:
 Лондон
 Ландон (Калифорнија)
 Ландон (Арканзас)
 Ландон (Кентаки)
 Ландон (Охајо)